Hallov poučak o sparivanju
Jedan od nekoliko poučaka u Hallovim podgrupama